PTL steht als Abkürzung für:

 Propellerturbinenluftstrahltriebwerk, siehe Turboprop
 den Flughafen Port Armstrong in Alaska nach dem IATA-Flughafencode
 Power-to-Liquid

Abkürzung